Сергей Камышев:
 Камышев, Сергей Алексеевич (1956—2021) — украинский дипломат.
 Камышев, Сергей Борисович (1961) — советский и российский самбист.